"Bormida" pode ser:
 Bormida, comuna italiana da Ligúria
 Rivalta Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Montaldo Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Orsara Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Castelnuovo Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Castellazzo Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Monastero Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Torre Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Rio Bormida
 Vale do Bormida

Desambiguações de topônimos